Кастельново (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Палансия. Занимает площадь 19,20 км². Население — 1071 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 3 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Noticias en la red sobre Castellnovo
 Instituto Valenciano de Estadística
 Ayuntamiento de Castellnovo
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Кастельона